André Lesouëf (1918-2004), missionnaire catholique français ;
 Bruno Lesouëf (1957-2018), contrôleur de gestion français.